Кубів — українське прізвище.

 Кубів Василь Григорович — учасник національно-визвольного руху, політв'язень, громадський діяч, член юнацтва ОУН — 1941, учасник сільської самооборони — 1944.
 Кубів Степан Іванович — голова Національного банку України (24 лютого — 19 червня 2014), народний депутат України 8-го скликання (2012—2014), голова Всеукраїнського товариства «Меморіал» імені Василя Стуса.

Українські прізвища
Прізвища на -ів